«Катар СК» () — катарский футбольный клуб из города Доха, выступающий в Старс-лиге.

Цвета формы 
Домашний комплект формы — черно-желтые футболки и гетры, черные трусы. Гостевая форма — желтые футболки и трусы, черные гетры.

Стадион 
У команды четвёртый по вместимости стадион в Катаре — «Катар СК Стэдиум», вмещающий 19 000 зрителей.

Названия команды 
 1959 : основан под названием Al Nasour
 1972 : выступал под названиями Al Oruba и Al Esteqlal
 1981 : клуб переименован в Qatar SC

Достижения 
 Чемпионат Катара:
 Чемпион (6): 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1972/73, 1976/77, 2002/03
 Вице-чемпион (3): 2001/02, 2003/04, 2005/06

 Кубок эмира Катара:
 Победитель (2): 1974, 1976
 Финалист (4): 1981, 1989, 2001, 2004

 Кубок Наследного принца Катара:
 Победитель (3): 2002, 2004, 2009
 Финалист (1): 2006

 Кубок шейха Яссима:
 Победитель (4): 1983, 1984, 1987, 1995
 Финалист (2): 2002, 2004

  Кубок Q-лиги 
 Победитель (1): 2014

Выступления в соревнованиях АФК 
 Лига чемпионов АФК: 1
 2004: групповой этап

Текущий состав 
По состоянию на 16 января 2021 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки

Известные тренеры 
  Жорван Виейра (1980)
  Джемалудин Мушович (1990—1991, 2002—2004, 2007—2008)
  Йозеф Янкех (1993—1994)
  Роланд Андерссон (1995—1997)
  Райнхард Фабиш (1998—2000)
  Вернер Личка (2000—2001)
  Зоран Джорджевич (2001—2002)
  Карлуш Алинью (2004—2005)
  Себастьян Лазарони (2008—2011, 2012—2014, 2015—2017)
  Иван Гашек (2014)
  Радхи Шенайшиль (2014—2015)
  Габриэль Кальдерон (2017)
  Абдулла Мубарак (2017—2018)
  Серхио Батиста (2018—2019)
  Карлос Алос Феррер (2019)
  Весам Ризик (2019—2020)
  Юнес Али Рахмати (2020—2021)
  Зе Рикардо (2021—)

Ссылки 
 Официальный сайт

ФК «Катар СК»